Pirosmani bezeichnet:
 Pirosmani (Film), sowjetischer Spielfilm von  Giorgi Schengelaia aus dem Jahr 1969

Pirosmani ist der Familienname folgender Personen: 
 Niko Pirosmani (1862–1918), georgischer Maler